Autocar oder Auto Car steht für:
 Reisebus
 Auster Autocar, Flugzeug des britischen Herstellers Auster Aircraft
 Autocar (Zeitschrift), britische Automobil-Zeitschrift
 Autocar (Fahrzeugmarke), US-amerikanische Fahrzeugmarke für Lkw (aktuell) und Pkw (ehemalig)
 Autocar Construction Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 den Markennamen Auto Car des ehemaligen US-amerikanischen Fahrzeugherstellers Atterbury Motor Truck Company

Siehe auch:
 Autocars